Josef Mužík, může být:
 Josef Mužík (1928–2001) – český filozof
 Josef Mužík (1974–2010) – český kulturista
 Josef Mužík – český hledač pokladů